Bullewijk (rivier), een riviertje in Noord-Holland
Bullewijk (Amsterdam), een naar dit riviertje genoemde wijk en bedrijventerrein in Amsterdam
Bullewijk (metrostation), een metrostation aan de rand van de wijk

Zie ook 
 Bullewijker en Holendrechter polder